Leif Erland Andersson (1943–1979) – szwedzki astronom
 Leif Andersson (ur. 1944) – fiński wioślarz, olimpijczyk
 Leif Andersson (ur. 1949) – szwedzki zapaśnik, olimpijczyk
 Leif Andersson (ur. 1954) – szwedzki genetyk
 Leif Andersson (ur. 1961) – szwedzki biathlonista, medalista olimpijski